Hyacinth (slovensko hijacinta) je lahko:

 Hyacinth Macaw
 Hyacinth Bucket
 HMS Hyacinth